cròtal o serp de cascavell, serp verinosa
 Cròtals instrument musical
 Cròtal (ramaderia), sistema d'identificació animal